DMT steht für:

 Deutsche Montan Technologie, ein Verein zur Pflege des bergbaulichen Kulturgutes
 DMT (Unternehmen), aus dem vorgenannten Verein ausgegründetes, international tätiges Ingenieur- und Consultingunternehmen
 DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung, operative Tochtergesellschaft des DMT-Vereins, Trägerin des Deutschen Bergbaumuseums und der THGA Bochum  
 Deutscher Mietgerichtstag, eine deutsche Juristenvereinigung zum Mietrecht
 Digital Media Technologie, Synchronfirma in Hamburg 
 Discrete Multitone, ein Modulationsverfahren in der Telekommunikation
 Division de marche du Tonkin, französische Militärverbände im Indochinakrieg
 Divemaster Trainee (NAUI/PADI) oder Diver Medic Technician (DAN)

DMT steht in der Chemie für:

 N,N-Dimethyltryptamin, ein halluzinogenes Tryptamin-Alkaloid
 Desoxymethyltestosteron, ein Steroid, seit Anfang 2005 auch als Dopingmittel erkannt
 Dimethoxytrityl, eine Schutzgruppe in der Nucleinsäurechemie
 Dimethylterephthalat, ein Rohstoff zur Herstellung von Polyestern
 Divalent Metal Transporter, englisch für „Transporter zweiwertiger Metallionen“

DMT